Die Saison 2014/15 war die 27. Spielzeit der Elitserien, der höchsten Spielklasse im schwedischen Mannschaftsschach. Meister wurde der SK Team Viking, der den Lunds ASK und den Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm auf die folgenden Plätze verwies. Aus der Superettan waren Solna Schacksällskap und Kungstornet aufgestiegen. Während Kungstornet den Klassenerhalt erreichte, musste Solna zusammen mit Örgryte SK direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2014/15.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt vom 21. bis 23. November 2014, am 17. und 31. Januar, 7. sowie vom 20. bis 22. März 2015, wobei allerdings ein Wettkampf der fünften Runde und zwei Wettkämpfe der sechsten Runde bereits am 18. Januar 2015 gespielt wurden. Die ersten drei Runden wurden zentral in Täby ausgerichtet, die letzten drei in Malmö.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2014
Schachveranstaltung 2015